Wojewoda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wladyslaw Wojewoda
 Władysław Wojewoda